Die russische Bezeichnung Igla (Nadel) steht für:

 das russische Kurzstrecken-Boden-Luft Lenkwaffensystem 9K38 Igla
 ein sowjetisches Annäherungssystem für Sojus-Raumschiffe, siehe Igla-Annäherungssystem

Igla ist außerdem der Name folgender Personen:
 Bella Igla (* 1985), israelische Schachspielerin

IGLA ist die Abkürzung für die
 Informationsgruppe Lateinamerika, Herausgeberin der österreichischen Zeitschrift „lateinamerika anders“